Дурная привычка:

 Дурная привычка (фильм, 2005) — кинокомедия (США), режиссёр Майк Миллс.
 Дурная привычка (фильм, 2004) — кинокомедия (Россия), режиссёр Андрей Малюков.